— японский термин.

 Кантё (игра) — детская японская игра.
 Кантё (звание) — звание в Будо.

См. также

Примечания